La A Lyga 1991 fue la primera edición del torneo de fútbol más importante de Lituania tras su independencia de la Unión Soviética y contó con la participación de 15 equipos.

El FK Zalgiris fue el primer campeón nacional tras la independencia.

Primera Ronda

Clasificación

Resultados

Ronda de Campeonato

Tercer Lugar 

|}

Enlaces externos 

1991
Fútbol en 1991
Lituania en 1991